USS John Basilone es nombre de los siguientes buques:
 el USS John Basilone (DD-824), destructor de la clase Gearing; y
 el USS John Basilone (DDG-122), destructor de la clase Arleigh Burke.